Varulven kan syfta på:

 Varulven (balladtyp) –  en naturmytisk balladtyp
 Varulven (film) –  en amerikansk skräckfilm från 1941
 Varulven (roman) – en roman av den dansk-norske författaren Aksel Sandemose, utgiven 1958
 Varulven (roman av Alexandre Dumas den äldre) – en roman av Alexandre Dumas den äldre, originaltitel Le meneur de loups
 Varulven (serietidning) – en svensk serietidning utgiven av Svenska serier 1972–1973
 Varulvens år – en roman skriven 1983 av författaren Stephen King
 Varulven i Châlons (–1598), en fransk man som avrättades dömd för mord, kannibalism och som beskylldes vara en varulv
 Varulven från Düsseldorf (1883–1932), Peter Kürten en tysk mördare

Se även
 Varulv